Gli Stati (francese: États, tedesco: Landstände, olandese Staten) era un'assemblea dei rappresentanti degli Stati del reame, chiamati insieme per scopi di deliberazione, legislazione o tassazione. Nei Paesi di lingua tedesca erano conosciuti anche con il nome di Landtag.

In molti Paesi, il primo degli Stati comprendeva il clero, il secondo la nobiltà e il terzo raggruppava in sé borghesi, contadini e operai. La rappresentazione di queste realtà in assemblea poteva variare da Paese a Paese. In Svezia e Finlandia borghesia, contadini e gente non appartenente a nessuno Stato dalla nascita erano stati separati fino al 1905.

Voci correlate 
 Ordini sociali feudali
 Lo Stato nel medioevo
 Primo Stato
 Secondo Stato
 Terzo Stato
 Quarto Stato
 Dieta (storia)

Classi sociali nel Medioevo
Ordini sociali feudali